Unterelend ist der Ortsname von

 Unterelend (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterelend (Wörth an der Donau), Ortsteil der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern